Velen heißen die Orte

 Velen, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Veleň, Gemeinde in Tschechien

Velen steht für
 das erloschene Adelsgeschlecht Velen (Adelsgeschlecht)

Velen ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian von Velen (* um 1540; † nach 1594), Domherr in Münster

 Anton Heinrich Hermann von Velen (1678–1752), Domherr in Münster und Osnabrück
 Christoph Alexander von Velen (1664–1725), Drost des Amtes Meppen und Domherr in Münster
 Christoph Otto von Velen (1671–1733), Reichsgraf und kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Dieter von Landsberg-Velen (1925–2012), deutscher Sportfunktionär, Präsident Malteser Hilfsdienst
 Dietrich von Velen (1591–1657), Drost des Emslandes und Gründer von Papenburg
 Dietrich Anton von Velen (1643–1700), Dompropst in Münster
 Engelbert von Landsberg-Velen und Steinfurt (1796–1878), westfälischer Adliger und preußischer Politiker
 Ernst von Velen (1600–1627), Domherr in Münster und Paderborn
 Ferdinand Gottfried von Velen (1626–1685), kaiserlicher Kämmerer und Obrist sowie Schlossherr zu Raesfeld, Herr zu Bretzenheim und Regent der Grafschaft Megen
 Friedrich Christian von Velen, adjungierter Drost des Amtes Meppen
 Friedrich von Landsberg-Velen und Gemen (1815–1898), westfälischer Unternehmer und Standesherr von Gemen

 Ignatz von Landsberg-Velen und Steinfurt (1830–1915), westfälischer und preußischer Politiker
 Ignaz von Landsberg-Velen und Gemen (1788–1863), westfälischer und preußischer Politiker, Unternehmer und Standesherr von Gemen
 Johannes von Velen (1556–1616), Domherr in Münster sowie münsterischer Landrat 
 Konrad von Velen, gewählter Dompropst in Münster und Archidiakon in Bocholt
 Ladislav Velen von Zerotein (1579–1638), mährischer Adliger
 Margaretha Theodora Agnes von Velen (1668–1750), Äbtissin im Stift Nottuln
 Manfred von Landsberg-Velen (1923–2010), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (CDU)
 Max von Landsberg-Velen (1847–1902), deutscher Standesherr und Politiker (Zentrum), MdR
 Oldřich Velen († 2013), tschechischer Schauspieler
 Reiner von Velen († 1526), Domherr in Münster
 Reiner von Velen (Domherr, † 1537), Domherr in Münster
 Reiner von Velen der Jüngere († 1561), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Fehlen
 Vellen
 Welen
 Wehlen